KWT kan syfta på:

 KWT – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Kuwait
 KWT – landskod i ISO 3166-1 för Kuwait
 KWT – IATA:s kod för en flygplats i Kwethluk, Alaska, USA, se Kwethluk Airport